Чејс има више значења:
 Округ Чејс (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Чејс (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Чејс (Аљаска), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аљаска
 Чејс (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Чејс (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас

Особе 
 Марта Чејс
 Чеви Чејс